Бори́с Диде́нко:
 Диденко, Борис Андреевич (1943—2014) — российский прозаик и эссеист.
 Диденко, Борис Дмитриевич (1876—?) — рабочий, депутат Государственной думы I созыва от Харьковской губернии.